Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2000 je bilo šestnajsto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo med 12. in 14. februarjem 2000 na letalnici Vikersundbakken v Vikersundu, Norveška. Zlato medaljo je osvojil Sven Hannawald, srebrno Andreas Widhölzl bronasto pa Janne Ahonen.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

2000
2000 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Vikersund